Шаховски турнир у Лондону, 1899. се одржавао од 30. маја до 10. јула у St Stephen’s Hall у близини Вестминстерског акваријума и Парламента.

По снази је био раван Хејстингсу 1895, Нирнбергу 1896, Бечу 1898 и Паризу 1900. Сви шахисти који су нешто значили у шаховском свету су позвани. Учешће нису прихватили само Тараш који је радио као лекар и Хороушек који је био тешко болестан. Петнаест играча је играло на турниру. Временско ограничење је било петнаест потеза за један сат. Смештени су у Гратер хотелу у Ричмонду.

Јановски побеђује четири партије док је Ласкер добио само две партије. У десетом колу светски шампион Ласкер побеђује лидера Јановског и заседа на врх табеле. Ласкер на крају побеђује и добија награду од £250 а Штајниц први пут у свом животу не добија награду. Он умире у сиромаштву следеће године.

Догађања на турниру и одигране партије забележене су у књизи:

 Leopold Hoffer - London International Chess Congress, 1899
• Издавач: Hardinge Simpole Limited (2005)
• Језик: енглески
•. 
•.

Турнирска табела

Спољашње везе 
 Штајниц - Ласкер
 Ласкер - Бирд
 Ласкер - Блекбурн
 Ласкер - Чигорин

Види још... 
 Шаховски турнир „Лондон 1851.“
 Шаховски турнир „Лондон 1862.“
 Шаховски турнир „Лондон 1872.“
 Шаховски турнир „Лондон 1883.“
 Шаховски турнир „Лондон 1922.“
 Шаховски турнир „Лондон 1927.“

Лондон 1899.
Спорт у Лондону
Шах у Уједињеном Краљевству
Спорт у 1899.